Гали́на Карпе́нко:
 Карпенко, Галина Владимировна (1908—1979) — русская советская писательница.
 Карпенко, Галина Михайловна (род. 1948) — российский педагог.